Друга лига Црне Горе у сезони 2008/09. је било треће по реду такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је други степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2007/08. из лиге су испали Гусиње из Гусиња и Текстилац из Бијелог Поља, умјесто њих, у Другу лигу су се пласирали Рибница из Подгорице и Морнар из Бара. У Прву лигу за сезону 2008/09. пласирало се Језеро из Плава као побједник Друге лиге.

Формат такмичења је био исти као прве сезоне, такмичи се 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Друге лиге ће изборити пласман у Прву лигу за сезону 2009/10. док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у баражу са десетопласираном и једанаестопласираном екипом из Прве лиге на крају сезоне 2008/09.

Клубови у сезони 2008/09.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Арсенал Тиват -1 бод 
 Беране је нови прволигаш.
 Јединство испало из Прве у Другу лигу.
 Арсенал Тиват  испада у Трећу лигу (Јужна регија)
 Рибница  испада у Трећу лигу (Средња регија)

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Језеро - 10 мјесто у првој лиги,
 Дечић - 11. мјесто у првој лиги,
 Младост - 2 мјесто у другој лиги,
 Морнар - 3 мјесто у другој лиги.

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2009/10. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2009/10, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2009/10. пласирали су се Дечић из Туза и Морнар из Бара.

Доигравање за пласман у Другу лигу из Треће лиге 

Трећа лига Црне Горе подијељена је на три регије (Јужну, Сјеверну и Средњу). Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци играју међусобно по систему свако са сваким два пута (кући и на страни), двије екипе ће изборити пласман у Другу лигу Црне Горе, док ће трећа екипа и наредне сезоне играти у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу учествују:

 Гусиње - првак Сјеверне регије,
 Зора - првак Средње регије,
 Бар - првак Јужне регије.

Бараж мечеви 

У Другу лигу Црне Горе 2009/10. пласирали су се Бар из Бара и Гусиње из Гусиња.

Види још 
 Друга лига Црне Горе у фудбалу

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Друга лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2008/09.